CRPV est un sigle qui peut signifier :
 Centre Régional de Pharmacovigilance, un centre de pharmacovigilance;
 Centre de Ressources Politique de la Ville;
 Cottontail rabbit papillomavirus, un papillomavirus du lapin;
 CrPV, cripavirus.

Références